Ghulam Rasul ist der Name folgender Personen:

* Ghulam Rasul (Sufi) (1813–1874), pakistanischer Sufi 
 Ghulam Rasul (Hockeyspieler) (1931–1991), pakistanischer Hockeyspieler 
 Ghulam Rasul (Schwimmer) (* 1935), pakistanischer Schwimmer